Вильгельм Александр Теодор Якоби (; 31 января 1816, Ныса — 23 февраля 1848, Вроцлав) — немецкий -германист и .

Жизнь 
Сын умершего в 1833 году полковника Пауль Фридрих Якоби учился в гимназии в Нысе и поступил в 1834 г. в университет Бреслау, где он учился сначала на юридическом, а потом на философском факультете. В 1837 году он отправился для обучения в Берлин и вернулся в 1839 обратно в Бреслау. Там он защитил в 1839 диссертацию "De Ottocari chronico austriaco" доктора. Он остался в университете и был хабилитован там через некоторое время. 

С 1840 г. Якоби на должности приват-доцента преподавал в университете Бреслау. Он провел множество лекций и был назначен в конце 1843 доцентом. Серьёзно занимаясь научной работой, Якоби скончался в должности. Среди прочего он соединил в своей деятельности лингвистические и старогерманские исследования с изучением новой и новейшей немецкой литературы и стал примером для подражания другим редакторам этого поля.

Избранные работы 
 De Ottocari chronico austriaco, Verlag Hirt, Breslau 1839
 Codex epistolaris Johannis regis Bohemiae, Trautwein, Berlin 1841
 Beiträge zur deutschen Grammatik, Berlin 1843
 Untersuchungen über die Bildung der Nomina in den germanischen Sprachen, 1. Heft, Breslau 1847

Примечания

Литература 
 
 Karl Gabriel Nowack. Schlesisches Schriftsteller-Lexikon oder bio-bibliographisches Verzeichnis der im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts lebenden schlesischen Schriftsteller. — Breslau: Verlag Korn, 1843. — Heft 6. — S. 56f.

Германисты